Eva Dyrberg e Jelena Kostanić erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato nella categoria junior.

Dája Bedáňová e María Emilia Salerni hanno battuto in finale, 6–1, 2–6, 6–2 Tetjana Perebyjnis e Iroda Tulyaganova

Teste di serie

 Flavia Pennetta /  Roberta Vinci (semifinali)
 Dája Bedáňová /  María Emilia Salerni (campionesse)
 Erica Krauth /  Vanessa Krauth (secondo turno)
 Anikó Kapros /  Aniela Mojzis (secondo turno)

 Natalie Grandin /  Nicole Rencken (quarti di finale) 
 Ansley Cargill /  Laura Granville (semifinali) 
 Tetjana Perebyjnis /  Iroda Tulyaganova (finale)  
 Nives Culum /  Sarah Stone (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 1999